Sannier est un patronyme porté notamment par : 

 Giraud Sannier (1721-1804), entrepreneur-architecte français ;
 Henri Sannier (1947-), journaliste sportif et animateur de télévision français.